IWW steht für:
 Industrial Workers of the World
 IWW Zentrum Wasser

Abkürzung